3 miejscowości w Polsce: 
 Korzybie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Szydłowo 
 Korzybie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Baboszewo 
 Korzybie – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice